Les artères ciliaires postérieures courtes, au nombre d'une vingtaine, sont des branches collatérales de l'artère ophtalmique.

Trajet 
Les artères ciliaires postérieures courtes naissent par deux ou trois troncs qui se dirigent vers le bulbe de l’œil autour du nerf optique jusqu'à la partie postérieure du globe oculaire, percent la sclérotique autour de l'entrée du nerf optique et alimentent la choroïde (jusqu'à l'équateur de l'œil) et les procès ciliaires.

De façon inconstante elles peuvent s'anastomoser entre elles pour former le cercle artériel de Zinn-Haller.

Galerie

Voir aussi 
 Artères ciliaires postérieures longues
 Artères ciliaires antérieures

Notes et références 

ciliaires postérieures courtes